

События

Ожидаемые события

Без точных дат 
 Любая добыча ресурсов в Антарктиде запрещена до этого года.

Вымышленные события 
 2048 год, Париж — год и место действия роман-антиутопии Чудиновой «Мечеть Парижской богоматери».
 2048 год — год действия фантастического сериала «Почти человек» (2013—2014)

См. также

Примечания